Miejscowości w USA:
 Hecla – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Hecla (ang. Hecla Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown